Па́лица может означать:
 Палица — холодное оружие.
 Палица — деталь сохи, прообраз отвала плуга.
 Палица — принадлежность богослужебного облачения священника.
 Палици () — село в Болгарии.
 Палица, Игорь Петрович (род. 1972) — украинский политик.

См. также 
 Полица